Бирак — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Бирак — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Бирак-сюр-Трек — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна